Охотничьи рассказы — рассказы охотников об их достижениях, часто выражение используется как синоним преувеличения. В литературе — достаточно популярный поджанр рассказов о природе, нередко предназначенных для детей.

 «Охотничьи рассказы» — книга Честертона
 «Охотничьи рассказы М. Б. Чистякова, выбранные из „Журн. для детей“» (1873) — книга Михаила Чистякова
 «Охотничьи рассказы» (1880-е?) — книга Флегонта Арсеньева
 «Охотничьи рассказы и статьи» (1892) — книга Александра Левашова
 «Охотничьи рассказы» (1930-е ?) — книга Миколы Хвылевого
 «Охотничьи рассказы» (1940) — книга Евгения Чарушина
 «Охотничьи рассказы» (1948) — книга Ивана Арамилев
 «Охотничьи рассказы» — книга Николая Кузнецова
 «Охотничьи рассказы» (1958) — книга Григория Кобякова
 «Охотничьи рассказы» (1183) — книга Бориса Напольских

 А также:
 «Бытовые охотничьи рассказы» (1892) — книга Дмитрия Вилинского
 «Бытовые охотничьи рассказы» (1912-4) — книга Леонида Александрова
 «Фазаны: Охотничьи рассказы» (1926) — книга Валериана Правдухина

См. также 
 «Охотничьи усмешки» — сборник произведений украинского сатирика Остапа Вишни.
 «Записки охотника» — книга Тургенева
 «Охотники на привале» — картина В. Перова

Примечания